Hilmer Motorsport ist ein deutscher Automobilsport-Rennstall. Er tritt seit 2013 in der GP2-Serie an und hatte 2014 ein Engagement in der GP3-Serie.

GP2-Serie

Saison 2013 

Hilmer Motorsport wurde vom deutschen Franz Hilmer gegründet und übernahm den Startplatz von Ocean Racing Technology. Franz Hilmer ist Inhaber der Firma Formtech GmbH, die unter anderem als Zulieferer von Formel-1-Teams im Motorsport tätig ist.

Das Team begann die Saison mit den Fahrern Conor Daly und Pål Varhaug. Während Varhaug 2011 bereits eine Saison in der GP2-Serie bestritten hatte, war Daly ein Rookie und kam aus der GP3-Serie. Bereits nach einem Wochenende und obwohl Daly im zweiten Rennen in Malaysia die ersten Punkte für Hilmer einfuhr, wurde Daly durch Robin Frijns – der 2012 den Meistertitel der Formel Renault 3.5 gewann – ersetzt. Frijns unterschrieb zunächst nur für das Rennen in Bahrain. Nach dem Rennwochenende in Bahrain wurde auch Varhaug ersetzt. Für ihn kam Jon Lancaster, der in der Saison 2012 bereits ein Rennen für Ocean Racing Technology bestritt. Frijns behielt vorerst sein Cockpit, unterschrieb jedoch immer nur Rennen für Rennen. Beim dritten Wochenende auf dem Circuit de Catalunya in Barcelona gelang dem Team der erste Sieg. Frijns gewann vor Felipe Nasr und seinem Teamkollegen Lancaster. Im Sprintrennen am darauffolgenden Tag wurde Frijns von Position acht startend Zweiter. Nach drei weiteren Rennwochenenden wurde Frijns in Ungarn durch Adrian Quaife-Hobbs ersetzt, der die Saison zuvor für MP Motorsport bestritt. Quaife-Hobbs beendete die Saison bei Hilmer, sein bestes Saisonergebnis war ein Sieg im Sprintrennen in Monza. Jon Lancaster wurde nach fünf Rennwochenenden einmalig von Frijns ersetzt, bekam das Cockpit allerdings zurück und fuhr die restlichen drei Rennwochenenden.

Am Ende der Saison hatte Hilmer Motorsport 155 Punkte eingefahren und lag in der Teamwertung auf Position sechs.

Saison 2014 
Im November 2013 gab Hilmer Daniel Abt, der zuvor für ART Grand Prix in der GP2-Serie fuhr, als ersten Fahrer für die Saison 2014 bekannt. Anfang Februar bestätigte Hilmer Facu Regalía als zweiten Fahrer. Regalia war in der Saison zuvor Zweiter der GP3-Serie geworden. Darüber hinaus kooperiert das Team ab der Saison 2014 mit Force India und geht mit dessen Lackierung an den Start.

Der Start der Saison verlief für das Team nicht gut: die ersten vier Veranstaltungen fuhr keiner der beiden Fahrer Punkte ein. Regalia wurde zur fünften Veranstaltung von Jon Lancaster bis zum Ende der Saison ersetzt. Nachdem Abt beim fünften Lauf den ersten Punkt sicherte kamen nach einer punktelosen Veranstaltungen vier weitere Punkteplatzierungen hinzu. Beim Sprintrennen im belgischen Spa-Francorchamps stand Abt auf der Pole-Position und kam als Fünfter ins Ziel. Beim letzten Saisonlauf ersetzte Nicholas Latifi Abt, der wegen einer Überschneidung der Termine in der Formel E antrat.

Das Team schloss die Saison mit 33 Punkten auf dem vorletzten Platz der Teamwertung ab.

GP3-Serie 
Mitte März 2014 gab Hilmer Motorsport bekannt, dass es den Startplatz von Bamboo Engineering in der GP3-Serie übernimmt. Wie auch schon in der GP2-Serie ist das GP3-Engagement Teil des Förderprogramms von Force India.

Anfang April gab Hilmer Iwan Taranow als ersten Fahrer bekannt. Zudem debütierten Beitske Visser und Nelson Mason beim Saisonauftakt.

Bereits nach der ersten Veranstaltung wurden Taranow und Visser durch Nikolai Marzenko und Riccardo Agostini. Agostini beendete die Saison mit Hilmer, während Marzenko nach einer Veranstaltung durch Sebastian Balthasar ersetzt wurde. Balthasar fuhr fünf Läufe für Hilmer. Dessen Cockpit übernahm Marzenko für einen Lauf. Beim neunten und letzten Lauf trat Hilmer nur noch mit zwei Boliden an. Im gesamten Saisonverlauf gelang es lediglich Agostini Punkte einzufahren und Hilmer beendete nach einer Saison das Engagement in der GP3-Serie.

Die Teamwertung schloss Hilmer mit 18 Punkten auf dem Vorletzten Platz ab.

Ergebnisse

GP2-Serie

GP3-Serie

Weblinks 
 Offizielle Website (deutsch und englisch)

Einzelnachweise 

Team der FIA-Formel-2-Meisterschaft